

Onomastica
Cruz – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona italiano Croce

Persone

André Cruz – calciatore brasiliano
Andrés de Santa Cruz – politico peruviano
Atanasio Cruz Aguirre – uomo politico uruguayano
Celia Cruz – cantante cubana
Eufrosina Cruz – attivista messicana
José da Cruz Policarpo – cardinale della Chiesa cattolica, patriarca di Lisbona
Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisonave – cardinale della Chiesa cattolica
José Luis Cruz – calciatore honduregno
Martin Cruz Smith – scrittore statunitense
Mónica Cruz – ballerina, attrice e cantante spagnola
Penélope Cruz – attrice spagnola
Roque Santa Cruz – calciatore paraguaiano
Ulises de la Cruz – calciatore ecuadoriano
Wilson Cruz – attore statunitense di origine portoricana

Geografia
Brasile
Cruz – municipio dello Stato del Ceará

Pagine correlate
Croce (disambigua)
La Cruz
Santa Cruz